Elkhund szary – rasa psów
 Elkhund czarny – rasa psów